

Biografia
Faceva parte della cosiddetta "Linea del Piave", il soprannome dato ai fratelli Angelo, Alberto, Gioacchino e Luigi Sansoni.

Carriera 
Con la Fortitudo Roma disputa 18 gare con 7 gol nei campionati di Prima Divisione 1922-1923, Prima Divisione 1923-1924 e Prima Divisione 1924-1925.

Note

Bibliografia